Ториньє́-д'Анжу́, Торіньє-д'Анжу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 21 км на північний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 407 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1215,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ториньє-д'Анжу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ториньє-д'Анжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара